Face Value () — дебютный студийный альбом британского певца и композитора Фила Коллинза. Выпущен в феврале 1981 года.

Альбом примечателен наличием ранее изданного сингла «In the Air Tonight», чьё мрачное настроение было вдохновлено неудачами в первом браке Коллинза. Со временем композиция «In the Air Tonight» стала своеобразной музыкальной визитной карточкой музыканта.

Список композиций 
Слова и музыка всех песен Фила Коллинза (кроме тех, которые специально отмечены)
Сторона А
 «In the Air Tonight» — 5:32
 «This Must Be Love» — 3:55
 «Behind the Lines» (Слова: Майк Резерфорд. Музыка: Тони Бенкс, Фил Коллинз, Майк Резерфорд) — 3:53
 «The Roof Is Leaking» — 3:16
 «Droned» — 2:55
 «Hand in Hand» — 5:12
Сторона Б
 «I Missed Again» — 3:41
 «You Know What I Mean» — 2:33
 «Thunder and Lightning» — 4:12
 «I’m Not Moving» — 2:33
 «If Leaving Me Is Easy» — 4:54
 «Tomorrow Never Knows» (Джон Леннон, Пол Маккартни) — 4:46

Хит-парады

Персонал, участвовавший в записи альбома 
 Фил Коллинз — вокал, ударные, перкуссия
 Джон Джиблин (): бас-гитара (1, 8, 9, 10)
 Дерил Стюрмье () — гитары, банджо (4)
 Шанкар () — скрипки (1, 5, 6); тамбура (5), «голосовые ударные» (5)
 Альфонсо Джонсон () — бас-гитара (2, 3, 6, 7, 11)
 Джо Патридж () — слайд-гитара (4)
 Стивен Бишоп () — бэк-вокал (2)
 Эрик Клэптон — гитары (4, 11)
 Ариф Мардин — аранжировка для струнных (8, 11)
 участники нескольких детских хоров Лос-Анджелеса — бэк-вокал (6)

The Phenix Horns
 Дон Майрик () — саксофон-альт, соло (11)
 Луис Саттерфилд () — тромбон
 Рэмли Майкл Дэвис () и Майкл Харрис (Michael Harris) — трубы
 Ронни Скотт () — тенор-саксофон, соло (7)

Примечания

Ссылки 

Альбомы Великобритании
Альбомы на английском языке
Альбомы Фила Коллинза
Дебютные альбомы 1981 года
Альбомы Atlantic Records
Альбомы Virgin Records
Альбомы, спродюсированные Хью Пэдхамом
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы, записанные на домашней студии